

Arti visive 

The Peacemakers

Cinema
The Peacemaker  – cortometraggio del 1910 diretto da Van Dyke Brooke
The Peacemaker  – cortometraggio del 1912 diretto da Francis Boggs
The Peacemaker  – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
The Peacemaker  – cortometraggio del 1914 diretto da Van Dyke Brooke
The Peacemaker  – film del 1922 diretto da A.E. Coleby
The Peacemaker  – film del 1956 diretto da Ted Post
The Peacemaker  – film del 1997 diretto da Mimi Leder

Letteratura
The Peacemaker  – romanzo del 1934 di C. S. Forester

Musica
The Peacemaker  – album di Tony Touch del 1998

Pagine correlate
Peacemaker